Кривохижин — фамилия. Известные носители:

 Кривохижин, Александр Иванович (1932—1994) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кривохижин, Геннадий Иосифович (1902—1984) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Кривохижин, Георгий Петрович (1903—1943) — советский военный деятель, подполковник. Герой Советского Союза.